Крешо Новосел (Загреб, 21. јун 1926 — 6. август 2008) је био југословенски и хрватски сценариста. .

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|7
|1
|0
|0
|10
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|7
|1
|0
|1
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Гледаоци и ми (ТВ филм) || /
|-
| 1958. || Ноћни гост (ТВ филм) || /
|-
| 1959. || Славни суде (кратки документарни филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Непознати (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Човјек од важности (ТВ филм) || /
|-
| 1962. || Скерцо за Марула (ТВ филм) || /
|-
| 1963. || Патент 102 (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Тонкина једина љубав (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Пред одлазак (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Жеђ (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Злостављање (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1997. || Олујне тишине 1895-1995 || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2008.
Хрватски сценаристи
Југословенски сценаристи
Загрепчани